Sixteen Stone () — дебютный студийный альбом британской рок-группы Bush, выпущенный в 1994 году на лейбле Trauma Records. Альбом содержал множество успешных синглов и по праву считается самым популярным альбомом группы.

Список композиций

Участники записи 
 Bush
 Гэвин Россдэйл — гитара, вокал
 Найджел Пулсфорд — гитара, аранжировка струнных
 Дэйв Парсонс — бас-гитара
 Робин Гудридж — ударные, перкуссия
 Дополнительные музыканты
 Жасмин Льюис — вокал
 Алессандро Витторио Татео — вокал
 Уинстон — вокал
 Каролин Дейл — виолончель
 Гэвин Райт — скрипка, альт
 Винцас Бундза — гармоника
 Продакшн
 Клайв Лангер — продюсер, звукоинженер, микширование
 Алан Уинстенли — продюсер, звукоинженер, микширование
 Bush — продюсер, звукоинженер
 Дантон Супл — помощник звукоинженера
 Дэвид Холман — микширование
 Пол Палмер — микширование
 Роберт Восгин — мастеринг
 Дебра Берли — координация
 Джеки Голландия — координация
 Марк Лебон — фотографии
 Джиллиан Спитчук — рисунки
 Пол Коэн — фотографии, обложка

Позиция в хит-парадах 

 Альбом

 Синглы

Примечания

Литература 
 
 

Дебютные альбомы 1994 года
Альбомы Interscope Records
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Trauma Records